Castello di Mestre (Castelvecchio)
 Castello di Mestre (Castelnuovo)